|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Europees Formule 3-kampioenschap 2013
|-
| vorige: 2012 || volgende: 2014 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Raffaele Marciello || 489,5
|-
| 2 ||  Felix Rosenqvist || 457
|-
| 3 ||  Alex Lynn || 339,5
|}

Het Europees Formule 3-kampioenschap 2013 is het twaalfde Europees Formule 3-kampioenschap en het eerste sinds de samenvoeging met de Formule 3 Euroseries. Het seizoen bestaat uit 30 races, verdeeld over 10 ronden. Regerend kampioen Daniel Juncadella is overgestapt naar de DTM en zal zijn titel niet verdedigen.

In de tweede race van het laatste raceweekend op de Hockenheimring wist Raffaele Marciello de titel binnen te halen met een vierde plaats om zijn concurrent Felix Rosenqvist voor te blijven.

Teams en coureurs 
 Alle coureurs rijden met een Dallara F312-chassis en Hankook-banden.

 Coureurs in het rood komen niet in aanmerking voor punten in het kampioenschap.

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Lucas Auer: Van Amersfoort Racing → Prema Powerteam
 Tom Blomqvist: ma-con Motorsport → EuroInternational
 William Buller: Carlin → ThreeBond with T-Sport
 Alex Lynn: Fortec Motorsports → Prema Powerteam
 Sven Müller: Prema Powerteam → ma-con

 Nieuw/teruggekeerd in Europees F3
 Tatiana Calderón: Europese F3 Open (EmiliodeVillota Motorsport) → Double R Racing
 Michela Cerruti: Italiaans GT-kampioenschap (ROAL Motorsport) → Romeo Ferraris
 Eddie Cheever III: Italiaans Formule 3-kampioenschap (Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Sean Gelael: Formula Pilota China (Eurasia Motorsport) → Double R Racing
 Mitchell Gilbert: Duits Formule 3-kampioenschap (Performance Racing) → kfzteile24 Mücke Motorsport
 Antonio Giovinazzi: Formula Pilota China (Eurasia Motorsport) → Double R Racing
 Måns Grenhagen: Europese F3 Open (EmiliodeVillota Motorsport) → Van Amersfoort Racing
 Josh Hill: Formule Renault 2.0 NEC (Fortec Motorsports) → Fortec Motorsports
 Jordan King: Formule Renault 2.0 NEC (Manor MP Motorsport) → Carlin
 Nicholas Latifi: Italiaans Formule 3-kampioenschap (BVM) → Carlin
 Jann Mardenborough: Blancpain Endurance Series (GT Academy Team RJN) → Carlin
 Roy Nissany: ADAC Formel Masters (Mücke Motorsport) → kfzteile24 Mücke Motorsport
 André Rudersdorf: Duits Formule 3-kampioenschap (ma-con) → ma-con
 Dmitry Suranovich: GP3 Series (Marussia Manor Motorsport) → Fortec Motorsports
 Gary Thompson: All-Japan F3 (SGC by KCMG) → Romeo Ferraris

 Uit de Europees F3
 Hannes van Asseldonk: Fortec Motorsports → gestopt met racen
 Emil Bernstorff: ma-con Motorsport → Duitse Formule 3-kampioenschap (Lotus)
 Richard Bradley: Carlin → Super Formula (KCMG)
 Pedro Pablo Calbimonte: ThreeBond with T-Sport → ?
 Philip Ellis: GU-Racing → ?
 Pietro Fantin: Carlin → Formule Renault 3.5 Series (Arden Caterham Motorsport)
 Adderly Fong: CF Racing → GP3 Series (Status Grand Prix)
 Jack Harvey: Carlin → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Fahmi Ilyas: Double R Racing → ?
 Jazeman Jaafar: Carlin → Formule Renault 3.5 Series (Carlin)
 Daniel Juncadella: Prema Powerteam → DTM (Mercedes-Benz)
 Nick McBride: ThreeBond with T-Sport → Dunlop V8 Supercar Series (Tony D'Alberto Racing)
 Felipe Nasr: Carlin → GP2 Series (Carlin)
 Duvashen Padayachee: Double R Racing → Porsche Carrera Cup Australië (Team BRM)
 Andrea Roda: Jo Zeller Racing → Auto GP (Virtuosi UK)
 Luís Sá Silva: Angola Racing Team → GP3 Series (Carlin)
 Carlos Sainz jr.: Carlin → GP3 Series (MW Arden)
 Geoff Uhrhane: Double R Racing → ?

Tijdens het seizoen
 Voor de ronde op Silverstone verving de Amerikaan Michael Lewis de Duitser Pascal Wehrlein bij het team Mücke Motorsport.
 In de eerste ronde op de Hockenheimring stapte Edward Jones uit de Verenigde Arabische Emiraten eenmalig als gastrijder in bij het team Fortec Motorsports.
 In de eerste ronde op de Hockenheimring reed de Rus Daniil Kvjat oorspronkelijk eenmalig als gastrijder bij het team Carlin, waarna de deal verlengd wordt tot het gehele seizoen. In het laatste raceweekend op de Hockenheimring werd hij vervangen door de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy.
 Voor de ronde op de Red Bull Ring stapte de Brit William Buller over van het team ThreeBond with T-Sport naar het team Fortec Motorsports. Voor de ronde op de Norisring werd hij bij ThreeBond vervangen door zijn landgenoot Alexander Sims.
 Voor de ronde op de Norisring maakte de Brit Josh Hill van het team Fortec Motorsports bekend dat hij per direct zou stoppen met de autosport.
 In de ronde op de Norisring stapte de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy eenmalig in bij het team EuroInternational.
 Voor de ronde op het Circuit Park Zandvoort stapte de Duitser Sven Müller over van ma-con naar Van Amersfoort Racing.
 In de ronden op het Circuit Park Zandvoort en de tweede ronde op de Hockenheimring stapt de Mexicaan Alfonso Celis in bij Fortec Motorsports.
 In de ronden op het Autodromo Vallelunga Piero Taruffi en de tweede ronde op de Hockenheimring stapt de Zweed John Bryant-Meisner in bij Fortec Motorsports.
 In de tweede ronde op de Hockenheimring werd de Brit Alexander Sims vervangen door de Est Kevin Korjus bij het team ThreeBond with T-Sport, als voorbereiding op de Grand Prix van Macau.
 In de tweede ronde op de Hockenheimring stapte de Monegask Stefano Coletti in bij ma-con, als voorbereiding op de Grand Prix van Macau.

Races 
 Op 18 november 2012 werd de Europees F3-kalender van 2013 bekend, terwijl er op 19 december 2012 enkele veranderingen werden doorgevoerd. Op 1 juni 2013 werd bekend dat de ronde op het Circuit Paul Ricard niet doorgaat en er waarschijnlijk een vervangende ronde komt.

Kampioenschap
 De derde race op Monza werd afgebroken voordat 75% van de vooraf geplande raceafstand werd verreden. In deze ronde zijn halve punten uitgereikt.
{|
|valign="top"|

Autosport in 2013
2013